Zabaleta puede hacer referencia a:

 Patxi Zabaleta, político nacionalista vasco.
 Miren Zabaleta, política nacionalista vasca, hija del anterior.
 Martín Zabaleta, montañero español, primero del país en ascender el Everest.
 Nicanor Zabaleta Zala, músico (solista de arpa) y educador español.
 Jorge Zabaleta, actor chileno.
 Mariano Zabaleta, jugador de tenis oriundo de Argentina.
 Facundo Zabaleta, ciclista vasco.
 Juan de Zabaleta, escritor español.
 Susana Zabaleta, cantante y actriz oriunda de México.
 Pablo Zabaleta, futbolista argentino.
 Rafael Zabaleta, pintor español.
 Museo Zabaleta, dedicado al anterior.